Biran bezeichnet:

 Biran, eine französische Gemeinde im Département Gers
 Birán, ein kleiner Ort in der Provinz Holguín im Osten Kubas
 Biran (Lesse), ein Zufluss der Lesse in Belgien

Biran ist der Familienname folgender Personen:

 Avraham Biran (1909–2008), israelischer Archäologe
 Michal Biran (* 1978), israelische Politikerin
 Paul Biran (* 1969), israelischer Mathematiker
 Shahar Biran (* 1998), israelische Tennisspielerin
 Shergo Biran (* 1979), deutscher Fußballspieler
 Sigmund Biran (* 1901), österreichisch-israelischer Psychotherapeut